

Beaux-Arts 
 Chez soi, tableau de Louise Catherine Breslau (1885) de la collection du Musée d'Orsay, exposé au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en France.

Presse 
 Chez soi, magazine mensuel de design et d'aménagement intérieur québécois.

Voir aussi